Bitwa pod Novarą (1513)
 Bitwa pod Novarą (1849)